Internationella öspelen 1993 hölls på Isle of Wight, från den 3 till 10 juli 1993.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Källor
Internationella öspelen 1993

1993 i Storbritannien
1993
Sportåret 1993
Isle of Wight